Никола́евский мост — название мостов:
 Николаевский мост — мост через Енисей в Красноярске.
 Николаевский мост — название Благовещенского моста через Неву в Санкт-Петербурге в 1855—1918 гг.
 Николаевский мост — одно из названий Ярославского железнодорожного моста через Волгу в Ярославле.
 Николаевский мост — название моста Понятовского через Вислу в Варшаве (Польша) в 1914—1917 гг.
 Николаевский мост — название Саарбрюкенского моста через Куру в Тбилиси (Грузия) в начале XX в.
 Николаевский мост — название моста Кришьяня Валдемара через Городской канал в Риге (Латвия) в 1858—1920 гг.
 Николаевский мост — название Жверинского моста через реку Нярис в Вильнюсе (Литва) в начале XX в.
 Николаевский цепной мост () — висячий мост через Днепр в Киеве (Украина), существовавший в 1853—1920 гг.